Flanders désigne notamment le mot anglais pour (s).

Fiction 
 Flander's Company, série télévisée française.
 Famille Flanders, famille de fiction de la série animée télévisée Les Simpson.
 , personnage de fiction.

Personnalités 
 Ed Flanders (1934-1995), acteur américain.
 Holly Flanders (1957-), skieuse alpine américaine.
 John Flanders, un des pseudonymes de l'écrivain belge bilingue Raymond Jean Marie De Kremer (1887-1964).
 John J. Flanders (1847-1914), architecte américain.
 Rose Flanders Bascom (1880-1915), dompteuse américaine

Sport 
 Flanders Classics, entreprise et label regroupant plusieurs courses cyclistes sur route flamandes.
 Flanders Indoor,  compétition internationale en salle d'athlétisme, se déroulant au Flanders Expo.
 Flanders Ladies Trophy, tournoi international féminin de tennis se déroulant à Coxyde, en Belgique.
 Malines Flanders Cup, compétition par clubs de kayak-polo européen se déroulant à Malines, en Belgique.

Divers 
 Flanders Expo, salle d'exposition située à Gand, en Belgique.
 Flanders (New York), petite ville de l'État de New-York (États-Unis).
 Flanders Loyalty, navire de commerce conçu pour transporter du gaz de pétrole liquéfié.